Emmerich Tarabocchia – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Mirella Tarabocchia – ex cestista italiana